Анатоль Франс:
 Франс, Анатоль — французский писатель.
Топонимы, названные в честь Анатоля Франса
 Анатоль Франс (станция метро, Париж)
 Анатоль Франс (станция метро, Ренн)